GCZ est un sigle qui peut désigner :
 Grasshopper Club Zurich, un club omnisports de la ville de Zurich en Suisse ;
 ,  la plus haute décoration militaire du Zimbabwe.